Ла Фуенте има више значења:

 Ла Фуенте (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фуенте, Фернандо Гарза Гонзалез (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фуенте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фуенте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фуенте, Хагвеј Бланко (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Фуенте (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фуенте (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Фуенте, Ла Парида (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фуенте (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фуенте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику